HMS Argus () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії, названих на честь міфологічного персонажу.

 HMS Argus (1799)) — 10-гарматний французький шлюп, захоплений англійцями у 1799 році. Розібраний у 1811 році.
 HMS Argus — 36-гарматний корабель 5-го рангу, замовлений у 1812 році. Будівництво скасоване того ж року.
 HMS Argus (1813) — 18-гарматний шлюп типу «Cruizer». Збудований у 1813 році. Проданий у 1827 році. Пізніше продаж був анульований, корабель проданий знову у 1828 році.
 HMS Argus — 18-гарматний шлюп, спущений на воду у 1831 році, але наступного року будівництво було скасоване.
 HMS Argus (1849) — дерев'яний гребний шлюп, збудований у 1849 році. Розібраний у 1881 році.
 HMS Argus (1851) — корабель берегової охорони. Збудований у 1851 році. У 1872 році перейменований на «HMS Amelia», у 1889 році - на «HMS Fanny». З 1899 року - плавуча тюрма. З 1902 року - бонова загорожа. Проданий у 1907 році.
 HMS Argus — корабель берегової охорони. Збудований у 1864 році під назвою «HMS Imogene». Перейменований на «HMS Argus» у 1884 році. Проданий у 1903 році.
 HMS Argus (1904) — корабель берегової охорони. Збудований у 1904 році. Перейменований на «HMS Argon» у 1918 році. Проданий у 1920 році. 
 HMS Argus (I49) — авіаносець. Збудований як лайнер «Conto Rosso». Викуплений у 1916 році і переобладнаний на авіаносець у 1917 році. З 1944 року - на рейдовій службі. Проданий на злам у 1946 році.

Кораблі ВМС Великої Британії